Килийски район (; ; ) е район, част от Одеска област, Украйна. Неговата площ е 1359 км2. Административен център е град Килия.

География 
Районът е разположен в историко–географската област Буджак, в южната част на Бесарабия. Състои се от 20 населени места: 2 града – Вилково, Килия; 16 села – Василивка, Десантне, Дмитривка, Лиски, Миколаивка, Мирне, Новомиколаивка, Новоселивка, Помазани, Приморске, Приозерне, Стари Трояни, Трудове, Фурманивка, Червони Яр, Шевченкове; 2 селища – Биле, Дзинилор.

Население 
Населението на района според преброяването през 2001 г. е 59 837 души.

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:

Източници

Външни препратки